Municipio de Middle Creek puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Middle Creek (condado de Wake, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wake.
 Municipio de Middle Creek (condado de Miami, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Miami.